Stritzl bezeichnet:

 Thomas Stritzl (* 1957), deutscher Politiker (CDU)
 Stritzl (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich